Las Manchas kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Canarische provincie Santa Cruz de Tenerife, Spanje:
Las Manchas (La Palma), een dorp op de grens tussen de gemeenten Los Llanos de Aridane en El Paso op het eiland La Palma
Las Manchas (Tenerife), een dorp in de gemeente Santiago del Teide op het eiland Tenerife